Айсен — топонім:

 Айсен — адміністративна область в Чилі.
 Айсен - провінція в Чилі.
 Айсен - комуна в Чилі.
 Айсен (Ісен) - вигадана річка у творах Дж. Р. Р. Толкіна.

Див також 
 Пуерто-Айсен - місто в Чилі.